New Hampton (Iowa)
New Hampton (Missouri)
New Hampton (New Hampshire)
New Hampton (New Jersey)
New Hampton (New York állam)